Zmagania kobiet do 57 kg to jedna z siedmiu kobiecych konkurencji w judo rozgrywanych podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 2012. Pojedynki w tej kategorii wagowej odbyły się 30 lipca w hali ExCeL.

Harmonogram 
Wszystkie godziny podane są w czasie brytyjskim letnim (UTC+01:00).

Turniej

Faza medalowa

Finały

Repasaże

Faza początkowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 

Judo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012